Джек Ко́ул () — несколько людей:

 Коул, Джек (1911—1974; настоящее имя Джон Юинг Рихтер) — американский хореограф, танцор и театральный режиссёр.
  (1914—1958) — американский иллюстратор-комик.